Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Phorbas, héros de Rhodes, qui débarrassa l'île des serpents,
 Phorbas, roi d'Argos,
 Phorbas, roi de Lesbos, père de Diomédé ;
 En zoologie, Phorbas est un genre d'éponges de la famille Hymedesmiidae.